Tar steht für:
 Tar (Packprogramm), ein Archivformat und Archivierungsprogramm
 Tar (Band), eine amerikanische Rockband
 Tar (Saiteninstrument), eine orientalische Laute
 Tar (Qoradaryo), ein Fluss in Kirgisistan
 Tar (Trommel), eine orientalische Trommel
 Tar (Ungarn), eine Gemeinde im Komitat Nógrád
 Tar River, einen Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 River Tar, einen Fluss im irischen County Tipperary
 den 19. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ტ
 Tar, einen Ortsteil der istrischen Gemeinde Tar-Vabriga
 Tar, englischer Slangbegriff für Seeleute, siehe Jack Tar

Tar ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Tar (1944–2021), deutsche Fotografin, Herausgeberin und Videokünstlerin
 Lajos Tar (* 1957), ungarischer Maler der klassischen Moderne, Komponist, Kirchenmusiker und Konzert-Gitarrist

tar steht für:
 Zentral-Tarahumara (ISO-639-3-Code), Varietät der Tarahumara-Sprache im Norden Mexikos

Die Abkürzung TAR steht für:
 IPCC Third Assessment Report, den Dritten Sachstandsbericht des IPCC
 Technischer Amtsrat, ein Dienstgrad im gehobenen Technischen Dienst einer Bundesbehörde
 TAR-Syndrom, Fehlbildungssyndrom mit Thrombozytopenie (Mangel an Blutplättchen) und Radiusaplasie (Fehlen des Speichenknochens)
 Textanalyseraster
 Theater an der Ruhr, Theater in Mülheim an der Ruhr

 Tibet Autonomous Region, deutsch Autonomes Gebiet Tibet
 Tıwa Arat Respublik, die Tuwinische Volksrepublik
 Trans-activation response element, einen Teil des genetischen Codes von HI-Viren (HIV)
 Trans-Asian Railway, transasiatische Eisenbahn
 Tribunale Amministrativo Regionale, eine italienische Verwaltungsgerichtsform
 Flughafen Tarent-Grottaglie (IATA-Code), italienischer Flughafen
 Tunisair (ICAO-Code), eine tunesische Fluggesellschaft
 Transalpine-Run, Etappenlauf über die Alpen
 Transportes Aéreos Regionales (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Tərtər (Rayon) (ISO-3166-2:AZ-Code), aserbaidschaner Rayon
 Taroudannt (Provinz) (ISO-3166-2:MA-Code), marokkanische Provinz
 Provinz Tarlac (ISO-3166-2:PH-Code), philippinische Provinz

Siehe auch:
 Tár, Spielfilm von Todd Field (2022)
 TAAR
 Tarr
 Thar (Begriffsklärung)
 Tahr
 Tar Island

Abkürzung